Мокап:
 Мокап — макет в графическом редакторе.
 Мокап — персонаж Mortal Kombat.